Патријарх српски Гаврило може да се односи на:

 Патријарх српски Гаврило I, световно Гаврило Рајић (или Рашковић), архиепископ пећки и патријарх српски од 1648. до 1655.
 Патријарх српски Гаврило II, познатији као Гаврило II Сарајевац, световно Гаврило Михић (или Михаиловић), архиепископ пећки и патријарх српски током 1752.
 Патријарх српски Гаврило III, световно Гаврило Николић, архиепископ пећки и патријарх српски у време превирања у врховима патријаршијске управе, од 1752. до око 1758. године.
 Патријарх српски Гаврило IV, Грк по националности, архиепископ пећки и патријарх српски око 1758. године.
 Патријарх српски Гаврило V, световно Ђорђе Дожић-Меденица, српски патријарх и врховни поглавар Српске православне цркве од 1938. до 1950.